«Й морем» () — білоруська балада, яка відома з XII століття.

У скороченому вигляді входить до альбому «Келіх кола» гурту «Стары Ольса».

Текст пісні

Оригінальний текст

Варіант гурту «Стары Ольса»

Примітки

Зовнішні посилання 

 
 

Білоруські народні пісні
Засновані у XII столітті